7-simpleks (tudi oktaekson ali oktatop) je v 7-razsežni geometriji sebi dualni pravilni 7-politop. Ima 8 oglišč, 28 robov, 56 trikotnih stranskih ploskev, 70 tetraederskih celic, 56 5-celic s 5 stranskimi ploskvami, 28 5-simpleksov s 6 stranskimi ploskvami in 8 6-simpleksov s 7 stranskimi ploskvami.
Ima diedrski kot cos−1(1/7)kar je približno 81,79°.

Koordinate oglišč

Sorodni politopi

Zunanje povezave 

 Politopi različnih razsežnosti 
 Slovar mnogorazsežnosti 
 7-simpleks v Glossary for Hyperspace  

7-politopi